Senki Zesshō Symphogear (戦姫絶唱シンフォギア Senki Zesshō Shinfogia) är en manga och anime som sändes mellan den 6 januari och 30 mars 2012. En andra säsong, Senki Zesshō Symphogear G, sändes mellan den 4 juli och 26 september 2013, och en tredje tillkännagavs i december 2013.

Lista över avsnitt

Senki Zesshō Symphogear (2012)

Senki Zesshō Symphogear G (2013)

Källor

Externa länkar
  
  (Symphogear G) 
 

Anime (TV)
Mangaserier
Musikrelaterad anime och manga